Церковь Святого Николая (Никола́икирхе, ) — евангелическая церковь в Потсдаме, один из неофициальных символов города. Располагается на Старой Рыночной площади. Монументальное здание было построено в классицистском стиле по проекту архитекторов Карла Фридриха Шинкеля в 1830—1837 годах. Купол, возвышающийся над крышами города, был возведён в 1843—1850 годах. Строительством Николаикирхе руководил Людвиг Персиус, а затем после 1845 года — Фридрих Август Штюлер. В конце Второй мировой войны церковь была разрушена, восстановлена в полном соответствии с оригинальными чертежами и передана церкви в 1981 году.

Примечания

Литература 
 Берлин. Издательство «Вокруг света». 2006

Ссылки 
 Сайт общины церкви Святого Николая

Церкви Потсдама
Архитектура классицизма
Архитектура неоклассицизма
Евангелические храмы Германии
Потсдам
Карл Фридрих Шинкель